Maug steht für:

Person:
 Ernst Maug (* 1966), deutscher Ökonom

Ort:
 Maug Islands, Inselgruppe der Marianen im Pazifik

Siehe auch:
 Mauk